Pismo laotańskie – alfabet sylabiczny wywodzący się z alfabetu khmerskiego, a pośrednio z indyjskiego pisma brahmi poprzez vatteluttu. Wykazuje duże podobieństwa do pisma tajskiego, jednak w porównaniu z nim, po reformie ortografii przeprowadzonej w latach 60., jest bardziej fonetyczne. Pismo stosowane jest do zapisu zarówno języka laotańskiego, jak i języków mniejszości narodowych na terenie Laosu.

Spółgłoski 
W poniższej tabeli podano zapis spółgłosek w piśmie laotańskim oraz różne sposoby transliteracji i transkrypcji.

Samogłoski 
Poniższa tabela pokazuje sposób tworzenia sylab dopisując samogłoskowe znaki diakrytyczne do spółgłoski ກ „k”.

* oznacza warianty nieużywane po reformie ortograficznej.

Linki zewnętrzne 
 Alfabet laotański na portalu Omniglot
 Alfabet laotański na portalu SEAsite
 Cyfry

Laotańskie
Kultura w Laosie
Języki tajskie